Božičeva ulica je naziv ulice v več naseljih:
 Božičeva ulica, Celje
 Božičeva ulica, Koper
 Božičeva ulica, Ljubljana
 Božičeva ulica, Miklavž na Dravskem polju